Ernolsheim kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ernolsheim-lès-Saverne, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Ernolsheim-Bruche, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,